Криворученко — українське прізвище. Відомі носії:
 Криворученко Володимир Петрович (*1957) — радянський та український футболіст, нападник і захисник.
 Криворученко Денис Ігорович — підполковник Збройних сил України, кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня
 Криворученко Степан Гаврилович (1969—2015) — український військовик, капітан, учасник російсько-української війни.

Примітки